Maria Faranduri (; ur. 28 listopada 1947 w Atenach) – grecka piosenkarka i działaczka polityczna. Współpracowała z wieloma greckimi kompozytorami, w szczególności z Mikisem Theodorakisem, którego była jednym z uprzywilejowanych wykonawców. W międzynarodowej prasie nazwano ją „Marią Callas ludu” (The Daily Telegraph) i „Joan Baez z Morza Śródziemnego” (Le Monde). Według The Guardian jej głos kontraltowy był „darem od bogów Olimpu”.

Dyskografia

Przypisy 

Artyści związani z Atenami
Greckie wokalistki
Kontralty
Ludzie urodzeni w Atenach
Urodzeni w 1947